Centrodraco är ett släkte av fiskar. Centrodraco ingår i familjen Draconettidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Centrodraco